Robinson-Gruppe steht für: 

 Robinson-Gruppe (attische Vasenmaler), Vasenmaler schwarzfiguriger Panathenäischer Preisamphoren
 Robinson-Gruppe (kampanische Vasenmaler), Vasenmaler des rotfigurigen Stils aus Cumae
 Robinson-Gruppe (Inselgruppe), Inselgruppe vor der Küste des ostantarktischen Mac-Robertson-Lands